Todirești se poate referi la:
 Localități din Moldova, România
 Todirești - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Todirești - localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume
 Todirești - localitate din județul Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Todirești - sat din componența comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi
 Todirești - localitate centru de comună din raionul Ungheni

Vezi și 
 Todireni (dezambiguizare)
 Todirel

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova